Le ngizim ( en ngizim) est une langue tchadique parlée au Nigeria par les populations ngizim.

Écriture 

Les digrammes  sont utilisés.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues afro-asiatiques
 langues tchadiques
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Nigeria

Liens externes 
 
 
 
 

Inventaire de langues
Langue tchadique occidentale
Langue au Nigeria